Pollini se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ciro Pollini
 Ciro Cyrus Pollini